Дже́ннифер Кларк-Руи́р (; ) — канадская кёрлингистка.

Наиболее известна как многолетний запасной в команде Дженнифер Джонс.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (, , , , ), бронза (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает владельцем фирмы Storm Catering.

Замужем. Двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Дженнифер Джонс. 
 
 Страница Дженнифер Кларк-Руир на официальном сайте команды Дженнифер Джонс (в архиве; по состоянию на 19 марта 2009)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу